Le second gouvernement Gaston Doumergue a duré du  au .

Doumergue est rappelé comme président du Conseil, après les événements sanglants du 6 février 1934, pour former un gouvernement d'union nationale, qui se fait entre le Parti radical et la droite.

Composition

Politique menée

Annexes

Bibliographie 
 .

Articles connexes 
 Années 1930 en France

Doumergue 2
Gaston Doumergue
1934 en France